3F steht für:
 Fangio, Farina, Fagioli, die bedeutenden drei Fahrer des Formel-1-Werksteams von Alfa Romeo
 Fagligt Fælles Forbund, dänische Gewerkschaft

Siehe auch:
 3F Ligaen
 3F Cup
 F3
 FFF